Thiel-sur-Acolin, een gemeente in het Franse departement Allier
 Thiel Techniek, een Nederlandse onderneming

 De familie Van Thiel, een familie die vele fabrikanten
 Van Thiel United
 Antonius "Antoon" Wilhelmus van Thiel
 Frans Joseph ("Frans-Jozef") Frits Maria van Thiel
 Hendrik van Thiel
 Johan August van Thiel
 Martinus van Thiel
 Petrus "Piet" van Thiel
 Romek van Thiel
 Wilhelmus van Thiel
 Jan Thiel, constructeur van motoren
 Ralf Thiel, Duits entomoloog